Националният отбор по футбол на Андора представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Футболната федерация на Андора. Никога не се е класирал за световно или европейско първенство. Традиционен аутсайдер в квалификационните групи. В историята си има само девет записани победи – срещу Македония, Унгария и Сан Марино в световна квалификация, срещу Молдова в Квалификации за Европейско първенство по футбол, срещу Лихтенщайн в Лига на Нациите и срещу Албания, Беларус,Сейнт Китс и Невис и Гренада в приятелски срещи.

Представяне на големите форуми

Световни първенства

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 1 май 2016 г.

Участия

Голмайстори

Мениджъри

Мачове срещу България

Източници 

 Официальный сайт Федерации футбола Андорры
 Отчёты обо всех матчах сборной Андорры с 1996 года
 Сборная Андорры на официальном сайте ФИФА

Андора